147 steht für:
 das Jahr 147
 147 – Rat auf Draht, ein österreichischer Telefonhilfe-Dienst
 Alfa Romeo 147, italienisches Automobil
 U 147, deutsches U-Boot
 die höchstmögliche Punktzahl im Snooker, siehe Maximum Break